Reggie Williams (ur. 1964) – były amerykański koszykarz grający w lidze NBA.
 Reggie Williams (ur. 1986) –  amerykański koszykarz, występujący na pozycji skrzydłowego.